Кена — тип андійської флейти
 Кена — упанішада
 Кена — місто в Єгипті
 Кена — містечко в Литві